Алексей Иванович Коротков (1904—1943) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Алексей Коротков родился 12 августа 1904 года в деревне Звягино (ныне — Первомайский район Ярославской области). После окончания семи классов школы работал в колхозе. В 1941 году Коротков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С октября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года красноармеец Алексей Коротков был пулемётчиком 1126-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии Калининского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР.

6 октября 1943 года во время боёв за деревню Новая Алексеевка Витебского района Коротков скрытно подобрался к вражескому пулемёту и гранатой уничтожил его, благодаря чему его взвод смог подняться в атаку. Заметив, что два вражеских солдата подобрались к командиру взвода лейтенанту Староверову, он закрыл его собой, ценой своей жизни спася его от гибели. Похоронен в братской могиле в деревне Беляево Велижского района Смоленской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармеец Алексей Коротков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Памятник Короткову установлен в селе Николо-Ухтома Первомайского района.

Примечания

Литература 
 
 Воробьёв М. В., Храпченков А. К. В боях на Смоленской земле. — М.,1975.
 Герои огненных лет. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1985.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Велижском районе